Berrow – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Berrow – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)